Suslow, in der weiblichen Form Suslowa, ist der Familienname folgender Personen:

 Apollinaria Prokofjewna Suslowa (1839–1918), Geliebte des russischen Schriftstellers Dostojewski
 Iraida Suslowa (* 1955), sowjetische Skilangläuferin
 Kirill Pawlowitsch Suslow (* 1991), russischer Fußballspieler
 Michail Andrejewitsch Suslow (1902–1982), sowjetischer Politiker
 Nadeschda Prokofjewna Suslowa (1843–1918), russische Medizinerin
 Oleh Suslow (* 1969), ehemaliger Nationaltorhüter der Ukraine